Вадим Боженко:
 Боженко, Вадим Владиславович (род. 1970) — советский и украинский футболист, вратарь, тренер.
 Боженко, Вадим Евгеньевич (род. 1971) — советский и российский футболист.